Nisis Plateia kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nisís Plateiá (ö i Grekland, Attika, Nomós Attikís, lat 37,81, long 23,38), 
 Nisís Plateiá (ö i Grekland, Attika, Nomós Attikís, lat 37,58, long 23,51), 
 Nisís Plateía, ö, Peloponnesos, Nomós Argolídos, 

Robotskapade Greklandförgreningar